Comitatul Frederick sau Frederick County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii.

 Frederick County, Maryland
 Frederick County, Virginia